Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Copa Colsanitas 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhjákyní titulu byla Španělka Lara Arruabarrenaová-Vecinová, která ve čtvrtfinále podlehla italské tenistce Karin Knappové.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená srbská hráčka Jelena Jankovićová, která ve finále zdolala Argentinku Paulu Ormaecheovou po hladkém průběhu 6–1 a 6–2.

Nasazení hráček 
  Jelena Jankovićová (vítězka)
  Alizé Cornetová (2. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (2. kolo)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Arantxa Rusová (1. kolo)
  Pauline Parmentierová (1. kolo)
  Tímea Babosová ''(2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= J Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Cohen
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E Cabeza Candela
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= M Duque Mariño
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= MJ Koehler
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Cadanțu
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= T Mrdeža
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= P Parmentier
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= L Domínguez Lino
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= C Castaño
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= E Birnerová
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K Knapp
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Y Lizarazo
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Panova
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= F Pennetta
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= M Duque Mariño
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Cadanțu
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= T Mrdeža
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= L Domínguez Lino
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Knapp
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= F Pennetta
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=0

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= J Janković
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Cadanțu
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= K Knapp
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Copa Colsanitas
WTA Tour 2013
Sport v Kolumbii v roce 2013